Сен-Месме́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Сен-Мемен — в департаменте Вандея;
 Сен-Мемен — в департаменте Дордонь;
 Сен-Мемен — в департаменте Кот-д’Ор;
 Сен-Мемен — в департаменте Об.